Гант — английская фамилия:
 Гантт, Генри Лоуренс (1861—1919) — соратник «отца научного менеджмента» Фредерика Тейлора.
 Гант, Ламар (род. 1957) — американский пауэрлифтер.
 Гант, Роберт (род. 1968) — американский актёр, известный по роли Бена Брукнера в сериале «Близкие друзья».

См. также 
 Гантт